Vaskivuori kan syfta på:

 Vaskivuori – finska namnet på en tätort i Vittangi distrikt i Kiruna kommun, se Svappavaara
 Rane Vaskivuori (1967–), en finsk formgivare